Bundesliga 1973/1974 był to 11. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 1973 roku, a zakończył się 18 maja 1974. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił zespół Bayernu Monachium, dla którego był to czwarty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobyli Gerd Müller oraz Jupp Heynckes, którzy strzelili po 30 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1973 w Niemczech
1974 w Niemczech